Panarin ist der Familienname folgender Personen:

Artemi Sergejewitsch Panarin (* 1991), russischer Eishockeyspieler
Igor Nikolajewitsch Panarin (* 1958), russischer Politologe
Olga Panarina (* 1985), weißrussische Bahnradsportlerin